A La Liga 1933–1934-es szezonja volt a bajnokság hatodik kiírása. A bajnoki címet az Athletic Bilbao szerezte meg. Ez volt a klub harmadik bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

Kereszttáblázat

Góllövőilsta (Pichichi) 

Spanyol 1
Spanyol 1
La Liga szezonok